Ivana Montana (Desenzano del Garda, Italia; 12 de abril de 1996) es una actriz de la industria del entretenimiento para adultos y una personalidad de internet. Especialmente adquirió fama por su participación en películas pornográficas para reconocidas páginas como  XVideos y Pornhub.

Biografía 
Ivana Montana nació y creció en Desenzano del Garda, un pueblo turístico ubicado en el lago de Garda al norte de Italia. Pasó su niñez y adolescencia entre Italia y Colombia, viviendo en ambos países por periodos prolongados de tiempo. Cuando era niña soñaba con ser actriz, modelo y reconocida mundialmente. Inicialmente estudió diseño de moda y negocios internacionales en Colombia,  pero al poco tiempo abandonó sus estudios para perseguir sus sueños como actriz.

Carrera 
La carrera de actriz porno la comenzó a los 22 años. a los 17 años se estableció en Colombia donde terminó su bachillerato en una escuela pública y comenzó sus estudios universitarios. en el 2018 hizo su debut en el porno, inicialmente como modelo webcam pasando luego a participar en películas porno donde prima el juego de roles. Ivana dio a conocer que a los 18 años sentía interés por este tipo de películas. 

Con más de un billón de visitas en los pocos años que lleva como actriz, a sus 24 años, Ivana se convirtió en una de las actrices porno más populares del sitio web Xvideos. En 2020 dicho sitio la posicionó el segundo canal con más reproducciones de Colombia.

Enlaces externos 
 Ivana Montana en Instagram .
 Ivana Montana en Twitter.

Actrices pornográficas de Colombia
Actrices pornográficas de Italia
Modelos de Colombia
Modelos de Italia
Nacidos en Desenzano del Garda